Kreutzfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Kreutzfeldt (1884–1970), deutscher Maler
 Arne Kreutzfeldt (* 1978), deutscher Fernsehproduzent
 Daniel Kreutzfeldt (* 1987), dänischer Radrennfahrer
 Hajo Kreutzfeldt (* 1944), deutscher Popsänger und Musiker

 Oliver Kreutzfeldt, deutscher American-Football-Spieler
 Ulf Kreutzfeldt, deutscher Handballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Creutzfeldt
 Kreuzfeld